Средний Арадирих (иногда упоминается как Арадерих) — село в Гумбетовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Арадирихский“»

Географическое положение 
Расположено у подножья горы Турамеэр в 55 км к юго-востоку от районного центра села Мехельта.

Население

История 
В 1944 году всё население сёл Верхний Арадирих и Нижний Арадирих было переселено в село Бас-Гордали (переименованное в Арадерих) Ритлябского района. Село Средний Арадирих избежало этой участи.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района